Schwend steht für:

 Journal-Verlag Schwend, 1788 begründeter Verlag in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 

Schwend ist der Name folgender Orte:
 Schwend (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schwend (Kappelrodeck), Ansammlung von Höfen in der Gemeinde Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwend (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schwend (Nainhof-Hohenfels), Wüstung in der ehemaligen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Landkreis Parsberg, Bayern
 Schwend (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schwend, ein deutscher Name der Stadt Baia de Arieș, Siebenbürgen, Rumänien

Schwend ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Schwend (1906–1980), deutscher SS-Sturmbannführer und Vertriebsleiter der Aktion Bernhard
 Gertrud Schwend-Uexküll (1867–1901), Gründerin des Mädchengymnasiums in Stuttgart
 Karl Schwend (1890–1968), deutscher Beamter und Politiker (BVP/CSU)
 Otto Schwend (1841–1906), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Schwendbau – zur Namenkunde
 Schwenden
 Schwendt (Begriffsklärung)